TTD kan syfta på: 

 Transport Tycoon Deluxe, ett datorspel
 valutakoden ISO 4217 för Trinidaddollar, den officiella valutan i Trinidad och Tobago